Alma-Tadema ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Theresa Alma-Tadema (1852–1909), britische Malerin und Illustratorin
 Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), britischer Maler und Zeichner